Die Saison 1993/94 war die 60. Spielzeit der Serie A1, der höchsten italienischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte der AC Milan Hockey (ehemals HC Devils Milano).

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der elf Mannschaften insgesamt 20 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Meistermannschaft 
Paul Beraldo, Mario Brunetta, Bruno Campese, Mario Chitaroni, Anthony Circelli, Michael De Angelis, Mario De Benedictis, Frank Di Muzio, Shawn Evans, Dmitri Frolow, Anthony Iob, Emilio Iovio, Gaetano Orlando, Christian Pouget, František Procházka, Roland Ramoser, Larry Rucchin, Lucio Topatigh, Marco Vaccani, John Vecchiarelli, Christophe Ville, Giovanni Volante, Ivano ZanattaTrainer: Dan Hobér

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeytime.net (italienisch)

1993
Eishockeysaison 1993/94